In 1910/11 werd het achtste Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond. 

Askania Forst werd kampioen en plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. De club won van Preußen Görlitz en SC Germania Breslau en werd kampioen. Hierdoor plaatste de club zich ook voor de eindronde om de Duitse landstitel en werd in de eerste ronde uitgeschakeld door VfB Leipzig.

Eindstand

2. Klasse

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1910/11